Världsmästerskapet i bandy för herrar 1981 var det 12:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades 7-15 februari 1981 i Chabarovsk i Sibirien i det dåvarande Sovjetunionen. Det var första gången Sovjetunionen inte blev världsmästare i bandy. I stället segrade Sverige. Sovjetunionen kom på andra plats, medan Finland vann bronsmedaljerna.

Sverige vann turneringen på bättre resultat i inbördes möten, även om Sovjetunionen hade bättre sammanlagd målskillnad. Man hade slagit Sovjetunionen med 6-1 i inledningsomgången men förlorat mot Sovjetunionen med 1-3 i avslutningsomgången.

Resultat

Tabell

Matcher

Övrigt
Inspirerat av att sibiriska tigrar lever i området kring Chabarovsk var världsmästerskapets maskot den här gången en tiger hållande i en bandyklubba .

Källor

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1981
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1981

1981 i Sovjetunionen
Internationella bandytävlingar i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1980/1981
1981
Sport i Chabarovsk